

Aziende 
 Plus – interbank network appartenente alla VISA
 Plus – catena di supermercati tedesca
 Plus – canale tv del gruppo ITV plc
 Plus – operatore di telefonia mobile della compagnia di telecomunicazioni polacca Polkomtel
 Plus Communication – operatore di telefonia mobile albanese

Musica 
 Plus – boy band giapponese
 Plus – album di Cannonball Adderley del 1961
 + (Plus) – album di Ed Sheeran del 2011

Altro 
 Plus – rivista online di matematica
 Partito della Libertà, dell'Unità e della Solidarietà – partito politico rumeno

Pagine correlate 
 Piu